Зе, Зее может означать:
 Зее (Zethos) — мифол., сын Зевса и Антиопы, вместе с братом своим Амфионом завладел Фивами и окружил их стеной; там же показывали общую могилу братьев.

Топоним 
 Зе — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.
 Зе — округ в Швейцарии, в кантоне Фрибур.

Народы 
Зе — народ, проживающий на территории Вьетнама и Лаоса.

Персоналии

Фамилия 
Зе, Жан (1904—1944) — французский политик, министр народного образования в 1936—1939 годах. Активный участник движения Сопротивления.
Зе, Сара (род. 1969) — американская художница, скульптор, создает инсталляции из бытовых предметов.

Прозвище 
 Зеленский, Владимир Александрович (род. 1978) — украинский шоумен, актёр, комик и политик. 6-й Президент Украины с 20 мая 2019.

Составная часть прозвищ португалоязычных футболистов 
 Зе Каланга (род. 1983) — ангольский футболист.
 
 Зе Каштру (род. 1983) — португальский футболист.
 Зе Луиз (род. 1974) — бразильский и тринидадский футболист.
 Зе Луиш (род. 1991) — кабо-вердианский футболист.
 Зе Мария (род. 1949) — бразильский футболист.
 Пена, Жозе Мария (более известный как Зе Мария) (1948—2019) — бразильский футболист и тренер.
 Зе Роберто (род. 1974) — бразильский футболист.
 Зе Соарес (род. 1983) — бразильский футболист.
 Зе Эдуардо (род. 1987) — бразильский футболист.
 Зе Элиас (род. 1976) — бразильский футболист.

См. также 
 The
 Зе-Вудлендс
 Зе-Дока
 Зе фильм
 Зея
 Зе Ондо, Бенжамен